Il campionato Europeo Velocità 2003 è stato la ventitreesima edizione della competizione motociclistica Europea.

Stagione 
La classe Superstock 1000 del campionato Europeo si disputa in concomitanza con le gare in territorio europeo del campionato mondiale Superbike, pertanto il calendario si articola in nove prove con inizio il 2 marzo e termine il 19 ottobre.

Per quanto concerne le altre tre categorie, ossia la classe 125, la  classe 250 e la Supersport, i titoli sono stati assegnati in date e circuiti differenti con inizio il 27 aprile a Vallelunga e termine il dodici ottobre a Cartagena.

Il titolo della classe 125 va a Mattia Angeloni su Honda RS125R. Angeloni non vince alcuna gara ma, con sei secondi posti e altri due piazzamenti a punti, sopravanza di cinque punti il compagno di marca Dario Giuseppetti, vincitore di quattro gare. Terzo, più staccato, si classifica Mattia Pasini su Aprilia, vincitore della prova in Svezia. Nella classe 250 Tarō Sekiguchi domina la stagione vincendo tutte le gare in calendario con Yamaha. Secondo, a quasi cento punti dalla vetta, si posiziona il finlandese Vesa Kallio, equipaggiato con la stessa marca di motocicletta di Sekiguchi. In sella ad una Honda, si classifica terzo Max Neukirchner che ottiene quattro piazzamenti a podio.

Matteo Baiocco vince il titolo Europeo della Supersport senza vittorie nelle singole prove, ma grazie alla costanza di risultati (sempre a punti), sale sul podio in sette delle otto gare previste. Al secondo posto, su Yamaha come Baiocco, si posiziona Philipp Hafeneger vincitore di tre gare. Terzo, non molto distante, Gilles Boccolini su Honda, vincitore di due prove. Altre due gare vanno a Denis Sacchetti giunto quinto in campionato.

Calendario

Le classi

Classe 125 
Fonte:

Classe 250 
Fonte:

Supersport 
Fonte:

Stock 1000

Prime cinque posizioni

Sistema di punteggio

Note

Collegamenti esterni 
 

2003
Serie e competizioni motoristiche nel 2003